La formula molecolare C2H4O può indicare:
 Acetaldeide
 Ossido di etilene

Formule molecolari